Als Turiner Papyrus werden folgende Papyri bezeichnet:
 Turiner Papyrus (Landkarte), altägyptischer Lagerstätten-Papyrus
 eine Königsliste aus dem Neuen Reich (it: Papiro di Torino) Turiner Papyrus (Königsliste)